Sveins kan syfta på:

 Sveins, Esbo stad – en del av stadsdelen Dalsvik i Esbo stad, fi.: Veini 
 Sveins, Karleby stad – gårdsgrupp i Långö by i Öja i Karleby stad

Esbo
Karleby